Ponthieu steht für:

 Ponthieu, eine alte französische Grafschaft
 Ponthieu (Adelsgeschlecht), die Familie der Grafen von Ponthieu und Montreuil von der Mitte des 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts
 Maison-Ponthieu, eine nordfranzösische Gemeinde im Département Somme
 Marie de Ponthieu (1199?–1250), Gräfin von Ponthieu

Siehe auch:

 Liste der Grafen von Ponthieu